Ки́тон () — распространённая фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Китон, Бастер (1895—1966) — американский актёр и режиссёр.
 Китон, Дайан (род. 1946) — американская актриса.
 Китон, Джош (род. 1979) — американский актёр.
 Китон, Камилла (род. 1947) — американская актриса.
 Китон, Майкл (род. 1951) — американский актёр.

См. также 
 Кетон